«Ukrainian Philatelist» ( — «Украи́нский филатели́ст») — филателистический журнал, издающийся в США, орган Союза украинских филателистов и нумизматов. Выходит с 1951 года. Служит главной исторической летописью украинской филателии и нумизматики.

Описание 
Издается на английском языке, но статьи публикуются как на английском, так и на украинском языке.

Журнал главным образом печатает исследовательские статьи, посвящённые истории почты на Украине, выпускам почтовых марок, карточек, конвертов различных украинских эмитентов на территории современной Украины, а также текущие новостные филателистические заметки. В журнале помещаются также материалы по украинской нумизматике.

Содержание номеров журнала с 82-го (весна 2000) по 99-й (весна 2008) приводится на веб-странице издания.

Цена одного экземпляра — $8. Годовая подписка, включающая годовой членский взнос Союза украинских филателистов и нумизматов и два выпуска журнала, составляет $28.

История 
Впервые стал публиковаться в 1951 году в качестве органа Союза украинских филателистов () и до 1961 года выходил под названием «Philatelist» («Філателіст» — «Филателист»), до 1962 — «Philatelic News» («Філателістичні Вісті» — «Филателистические вести»). С 1963 года стал выпускаться под своим нынешним названием «Украинский филателист». После переименования общества-издателя в 1972 году является органом Союза украинских филателистов и нумизматов.

К 1980 году вышло 44 номера журнала, к 1990 — 58. По состоянию на весну 2008 года, опубликовано 99 номеров.

В 1996 году отдельным сдвоенным выпуском (77/78) был издан библиографический указатель статей журнала за 1951—1996 годы, составителем которого был Ингерт Кузич — редактор журнала на тот момент.

Периодичность 
До 1955 года журнал издавался с периодичностью один раз в два месяца. С 1955 по 1961 год выходил нерегулярно, в 1962 году — один раз в квартал, с 1963 года — один раз в год.

По состоянию на январь 2009 года, выпускается два раза в год — весной и осенью. Однако последний указанный на веб-сайте Союза номер (99-й) относится к весне 2008 года.

Редакторы и редакционная коллегия 
Главными редакторами журнала в ранние годы были:
 Евгений Котик (1951—1961; Eugene Kotyk),

 Иван Свит (1961—1972; Ivan Svit),
 Л. Попович,
 Ю. Слюсарчук (1972—1975; G. Slusarczuk),
 С. Кикта (1975—1976; S. Kikta),
 Я. Ткачук (1976—1985; J. Tkachuk),
 Ингерт Кузич (1985—1996; Игорь Кузич-Березовский, Ingert (Ihor) J. Kuzych-Berezovsky)
 Г. Федык (George D. Fedyk) и др.

В 2008 году был назначен следующий состав редакции:
 редактор — Джон Робертс (John C. Roberts);
 украинский редактор — А. Малыцкий (A. Malycky);
 заместители редактора — И. Кузич, Г. Федык и В. Забияка (Val Zabijaka).

Как правило, редакторы журнала и члены его редколлегии занимают также выборные должности в руководстве Союза.

См. также 
 Союз украинских филателистов и нумизматов
 Украинский филателист

Примечания

Литература 
 Енциклопедія українознавства: В 10 т. / Головний pедактор Володимир Кубійович. — Париж, Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989.
 Ukrainian Philatelist Index 1951—1996, compiled by Ingert Kuzych // Ukrainian Philatelist. — 1996. — Vol. 44. — Nos. 3/4 (77/78).

Ссылки 
 Веб-страница издания «Ukrainian Philatelist» на сайте Союза украинских филателистов и нумизматов (США) 
 «Ukraïns’kyi filatelist/Ukrainian Philatelist» — статья о журнале на сайте «Internet Encyclopedia of Ukraine» (Канада) 
 Аннотация  на книгу Федыка и Кузича «Handbook of Modern Ukrainian Philately: A Catalog of Stamps, Stationery, and Cancellations 1991—2000» (2002) на сайте «ArtUkraine.com»  
 Ukrainian Philatelist — сайт «Украинский Филателист» 

Филателистические издания
Журналы США
Почтовые марки Украины